

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 4 podstawowe

 Siedliszcze – miasto 
 Siedliszcze – część miasta Siedliszcze (inaczej Siedliszcze-Wieś)
 Siedliszcze – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Dubienka 
 Siedliszcze – wieś w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Wola Uhruska
 Siedliszcze – osada w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Smołdzino

Miejscowości poza granicami Polski

Czechy 
 Siedliszcze – wieś gminna w kraju morawsko-śląskim

Ukraina 

 Siedliszcze – wieś obwodzie winnickim
 Siedliszcze – wieś w rejonie lubieszowskim obwodu wołyńskiego
 Siedliszcze – wieś w rejonie starowyżewskim obwodu wołyńskiego

Inne 
 Siedliszcze – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim
 Siedliszcze – dawna gmina wiejska w powiecie kowelskim w województwie wołyńskim
 Siedliszcze – dawna gmina wiejska w powiecie wołożyńskim
 Siedliszcze – dawna gromada w powiecie chełmskim
 Siedliszcze – dawna gromada w powiecie hrubieszowskim

Zobacz też 
 Dekanat Siedliszcze
 Rezerwat przyrody Siedliszcze
 Siedliszcze-Kolonia
 Siedliszcze-Osada
 Siedliszcze Wielkie